Kempsey ist eine Stadt mit 11.073 Einwohnern im australischen Bundesstaat New South Wales. Sie liegt am Macleay River 450 km nordöstlich von Sydney an der Küste zwischen Coffs Harbour und Port Macquarie.

Der erste Siedler war Enoch Rudder, der in der Gegend Rinder züchtete. 1836 gab er Teile seines Landes ab, damit ein Dorf gegründet werden konnte. Kempsey wurde benannt nach den Valley of Kempsey in Worcestershire, England.

Kempsey ist Zentrum des lokalen Verwaltungsgebiets Kempsey Shire. Die Verwaltung des Shires hat ihren Sitz im Stadtteil West Kempsey.

Persönlichkeiten 
 Slim Dusty (1927–2003), Countrysänger
 Thomas Keneally (* 1935), Autor und Booker-Prize-Gewinner
 Andrew Pitt (* 1976), Motorradrennfahrer

Weblinks 

 Stadtwebseite

Einzelnachweise 

Ort in New South Wales